Chico Rei pode referir-se a:

 Chico Rei, um personagem lendário
 Chico Rei (filme), um filme brasileiro de 1985
 Chico Rei (samba-enredo)
 Mina do Chico Rei
 Chico Rey & Paraná, uma dupla sertaneja